Ґміна Янув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Янув (Ченстоховський повіт) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві
 Ґміна Янув (Сокульський повіт) — сільська ґміна у Підляському воєводстві